Макрелещуковые, или скумбрещуковые , — семейство рыб отряда сарганообразных (Beloniformes).

Собирательное название морских промысловых рыб семейства макрелещуковых — сайра.

Эпипелагические рыбы субтропических и умеренных вод, распространённые как в северном, так и южном полушарии. Тело удлинённое, между спинным и хвостовым и между анальным и хвостовым плавниками, расположены мелкие добавочные плавнички, хвостовой плавник с глубокой выемкой. Челюсти от вытянутых, подобных клювообразным челюстям саргановых (у Scomberesox) до достаточно коротких с выступающей нижней челюстью (у Cololabis).

Классификация 
 Род 
 
 
 Род

Примечания 

 
Семейства лучепёрых рыб